«На мельнице» — рассказ русского писателя Антона Павловича Чехова. Написан в 1886 году и опубликован в «Петербургской газете» (№ 316, 17 ноября, стр. 3, отдел «Летучие заметки»). Подписан рассказ псевдонимом А. Чехонте.

Сюжет 
Мельник Алексей Дорофеевич Бирюков бранится на монахов, по его мнению, ворующих у него рыбу (он взял реку на откуп у монастыря и платит за это деньги). Монахи Диодор и Клиопа ссылаются на разрешение архимандрита. В это время к нему приезжает старая мать, рассказывает про бедное и пьяное житье брата и его семьи, про не отданный, по её версии, мельником другому человеку долг, про недобрые слухи, ходящие о нём как о разбойнике. В отличие от брата, Алексей состоятелен, но не имеет семьи, нелюдим и, по мнению их матери, не является поэтому настоящим человеком. Мельник отвечает матери формально вежливо, но без почтения к её мыслям, называет глупой и советует не лезть в его дела. Нехотя он дает матери двугривенный.

В театре 
Рассказ используется в постановках современного театра на чеховские темы.

Примечания

Ссылки 
 https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2)

Рассказы Антона Чехова
Произведения, впервые опубликованные в газете «Петербургская газета»